

Cinema 
 The Scarlet Letter – film del 1908 diretto da Sidney Olcott
 The Scarlet Letter – film del 1911 diretto da Joseph W. Smiley, George Loane Tucker
 The Scarlet Letter – film del 1913 diretto da David Miles
The Scarlet Letter  – film del 1917 diretto da Carl Harbaugh 
The Scarlet Letter  – film del 1920 prodotto dalla Selznick Pictures Corporation
The Scarlet Letter  – film del 1922 diretto da Challis Sanderson (1922)
 La lettera scarlatta (The Scarlett Letter) – film del 1926 diretto da Victor Sjöström
 The Scarlet Letter – film del 1934 diretto da Robert G. Vignola
La lettera scarlatta – film del 1973 diretto da Wim Wenders, con Senta Berger e Lou Castel
 La lettera scarlatta (The Scarlett Letter) – film del 1995 diretto da Roland Joffé
 The Scarlet Letter – film sudcoreano del 2004

Letteratura 
 La lettera scarlatta (The Scarlett Letter) – romanzo di Nathaniel Hawthorne del 1850

Televisione 
 The Scarlett Letter – miniserie televisiva del 1979